Vallfogona puede referirse a los siguientes municipios de Cataluña:
 Vallfogona, en la provincia de Gerona; 
 Vallfogona de Balaguer, en la provincia de Lérida; o
 Vallfogona de Riucorb, en la provincia de Tarragona.